Alexei Rojas Fedorushchenko (Basildon, Inglaterra, Reino Unido; 28 de septiembre de 2005) es un futbolista colombiano nacido en el Reino Unido. Juega de guardameta y su equipo actual es el Arsenal Sub-18. Nacido en Basildon, Inglaterra, Rojas es descendiente ruso y colombiano, es internacional sub-20 por Colombia desde 2022, anteriormente fue seleccionado juvenil por Inglaterra y Rusia.

Trayectoria 
En 2022, Rojas entró a las inferiores del Arsenal F. C..

Selección nacional 
Nacido en Inglaterra, es hijo de madre rusa y padre colombiano, pudiendo jugar internacionalmente por los tres seleccionados.

Previamente, Rojas fue seleccionado  y .

Es seleccionado colombiano desde la sub-17. Fue citado al Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2023.

Palmarés

Torneos internacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Alexei Rojas en Soccerway
 Alexei Rojas en Instagram
 Alexei Rojas en Twitter

Futbolistas de Inglaterra
Futbolistas nacionalizados en Rusia
Futbolistas nacionalizados en Colombia
Futbolistas del Arsenal Football Club
Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Colombia